Benjamin Fragner je jméno více osobností z jedné české rodiny:

 Benjamin Fragner (* 1945) – historik architektury se zaměřením na industriální památky
 Benjamin Klička (1897–1943) – vlastní jméno spisovatele a lékaře
 Benjamin Fragner (lékárník) (1824–1886) – lékárník U Černého orla na Malostranském náměstí